Dasybatus Garman,1885 - synonim rodzaju ryb Dasyatis 
 Dasybatus Blainville,1816 - synonim rodzaju ryb Raja